Шмук — фамилия. Известные носители:

 Шмук, Александр Александрович (1886—1945) — российский ученый в области агрономической и органической химии.
 Шмук, Криста (род. 1944) — немецкая саночница, выступавшая за сборную ФРГ.